Gustave Bourgain (1856-1918), peintre, aquarelliste et graveur français.
 Jean Bourgain (1954-2018), mathématicien belge.
 Joseph Bourgain (1872-1925), prêtre missionnaire français et vicaire apostolique (évêque) en Chine.
 Louis Bourgain (1881-1970), vice-amiral français.
 Mickaël Bourgain (1980), coureur cycliste français.
 Olivier Bourgain (1968), joueur français de basket-ball.
 Pascale Bourgain (1947), historienne française de la littérature.